

Населені пункти та їхні частини

 Чаплінек — місто в Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Чаплінек — гміна в Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Чаплінек — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Чаплінек — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Чаплінек — частина села Ленартув у гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки